Antoine Rochaix (1762-1836), homme d'église savoyard;
 François Rochaix (1942-), directeur de théâtre et metteur en scène suisse;
 John Rochaix (1879-1955), personnalité politique suisse;

Patronyme suisse